Ломас дел Параисо има више значења:

 Ломас дел Параисо (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ломас дел Параисо (Коскатлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ломас дел Параисо (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ломас дел Параисо (Лорето), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику